Studienkreis bezeichnet verschiedene Organisationen:

 das Nachhilfeinstitut Studienkreis
 den Studienkreis Rundfunk und Geschichte
 den Studienkreis Film der Ruhr-Universität Bochum
 den Studienkreis für Presserecht und Pressefreiheit
 den Studienkreis Deutscher Widerstand 1933–1945